Struck by Lightning, che in lingua inglese significa "colpito da un fulmine", può riferirsi a:

L'altra faccia di Frankenstein (Struck by Lightning) – serie televisiva statunitense del 1979
Struck by Lightning – film del 1990 diretto da Jerzy Domaradzki
Struck by Lightning – film del 2012 diretto da Brian Dannelly